Falero ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Falero (* 1966), uruguayischer Politiker und Transportunternehmer
 Luis Ricardo Falero (1851–1896), spanischer Maler